Мото Гран-Прі Великої Британії 2016 року, офіційна назва Octo British Grand Prix — дванадцятий етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2016, який відбувався 02-04 вересня 2016 року на автодромі Сільверстоун, розташованому поруч з однойменним селом у Великій Британії.

MotoGP

Результати гонки 
На Гран-Прі травмованого гонщика Бредлі Сміта (команда «Monster Yamaha Tech 3») замінив Алекс Лоус. Як і багато разів у цьому сезоні, на результати гонки вплинула погода. Кваліфікація в суботу проходила під час дощу, чим скористався місцевий улюбленець Кел Кратчлоу, який здобув поул. В неділю перед гонкою також пройшов дощ, який намочив поверхню треку. На першому колі сталась аварія, в яку потрапили Лоріс Баз та Пол Еспаргаро. Перший отримав серйозні травми і був доставлений в лікарню, другий також не зміг повернутись у гонку. Через цей інцидент заїзд був зупинений і через деякий час був призначений новий, з скороченою на 1 коло дистанцією. Вже зі старту нової гонки в лідери несподівано вирвався Маверік Віньялес на Suzuki, який з кожним колом став нарощувати свою перевагу над переслідувачами. Натомість за друге місце точилась безкомпромісна боротьба, в якій взяли участь Кел Кратчлоу, Марк Маркес, Валентіно Россі та Андреа Янноне. Останній вибув з неї на чотирнадцятому колі, коли впав та не зміг продовжити гонку. За два кола до фінішу на другу позицію піднявся Кратчлоу, на третю — Россі. В такій послідовності фони і фінішували. Чинний чемпіон світу Хорхе Лоренсо закінчив заїзд лише восьмим, тим самим продовживши свою серію фінішів без перемог до шести гонок.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був покараний додаванням до фінального часу 0,5 секунди;
  — гонщик був покараний додаванням до фінального часу 1 секунди.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
У гонці швейцарського гонщика Домініка Аегертера (команда «CarXpert Interwetten») замінив іспанець Ікер Лецуона.

Перемогу на Гран-Прі здобув Томас Люті, і для нього вона стала другою в сезоні. Доповнили призову трійку Франко Морбіделлі та Такаакі Накагамі (для обох це вже треті подіуми в році). Чинний чемпіон світу та лідер сезону Йоан Зарко закінчив гонку лише двадцять другим, проте зберіг за собою перше місце загального заліку.

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — Йоан Зарко був покараний додаванням до фінального часу 30 секунд за спричинення аварії з Семом Лоусом.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto2;
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард виступили два гонщика команди «Mahindra Racing» Марко Беззеччі та Стефано Манці.

Перемогу тут здобув лідер загального заліку Бред Біндер і вона стала для нього четвертою в сезоні. Другим фінішував Франческо Багная (п'ятий подіум за сезон), третім — Бо Бендснейдер, для якого цей подіум став дебютним в кар'єрі.

Результати гонки 

Примітки:
  — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку;
  — гонщик був зміщений на одну позицію в підсумковій кваліфікації через зловживання виїздами за межі треку.

Залік гонщиків 

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу Moto3.
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Великої Британії
2016
Велика Британія